Ранчо де Гвадалупе има више значења:

 Ранчо де Гвадалупе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе, Ел Гато (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе, Ел Виолин (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе, Сиудад де лос Нињос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе, Лас Касас Колорадас (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе, Ла Налга де Вентура (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе, Баранка Побре (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе, Ла Лагрима (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо де Гвадалупе (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику